bard – celtycki poeta i pieśniarz, funkcja sprawowana od XI do XVII wieku
 Bard – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy
 Bard – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Valle d’Aosta
 Bard – album polskiego rapera Lukasyno

Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Bard I Łucznik – postać z Hobbita
 Bard II – prawnuk Barda I

Zobacz też 
 Bahrdt
 Bart
 Barth